Evans Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Evans Site (Tonganoxie, Kansas), NRHP-ID: 04001190
 Evans Site (New Town, North Dakota), NRHP-ID: 80002922